Kelly Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :
 Kelly Township du comté de Warren dans l'Illinois ;
 Kelly Township du comté de Cooper dans le Missouri ;
 Kelly Township du comté de Carter dans le Missouri ;
  du comté d'Union en Pennsylvanie.

Homonymie de townships